Bobâlna se poate referi la următoarele

Locații geografice 
 Bobâlna – localitate în județul Cluj, reședința comunei cu același nume
 Bobâlna – localitate în județul Hunedoara,
 Râul Bobâlna, afluent al Mureșului.

Evenimente istorice 
 Răscoala de la Bobâlna din 1437 –  Cea mai importantă răscoală țărănească din Regatul Ungariei, care a precedat războiul tărănesc condus de Gheorghe Doja din 1514.

Toponime românești